Selmair ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Theodor Selmair (1896–2002), deutscher Schauspieler, siehe Tonio Selwart
 Claire Selmair (1886–1935), deutsche Bildhauerin und Wachsbossiererin, siehe Claire Volkhart
 Hans Selmair (1936–2022), deutscher Gastroenterologe

Siehe auch:
 Selmayr